Cette page contient les pages d'homonymie de Boulanger et Le Boulanger.

Boulanger est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
 Boulanger (féminin boulangère) est le nom du métier de celui qui fabrique le pain.

Patronyme 

 Amédée Boulanger (1812-1893), homme politique français ;
 André Boulanger (1886-1958), latiniste, professeur de lettres ;
 Anthony Boulanger (né en 1985), auteur et novelliste français ;
 Auguste Boulanger (1866-1923), polytechnicien, professeur de mécanique à l'université de Lille et à l'Institut industriel du Nord ;
 Benoît Boulanger (1961-), physicien français ;
 Charles Boulanger de Boisfrémont (1773-1838), peintre français ;
 Charles Le Boulanger (1880 1929), poète français d'expression normande ;
 Clément Boulanger (1790-1868), jésuite français missionnaire au Québec ;
 Clément Boulanger (1805-1842), peintre français ;
 Clotilde Boulanger (1987-), karatéka française ;
 Daniel Boulanger (1922-2014), écrivain français ;
 Edmond Boulanger (1928-1990), clarinettiste classique français ;
 Emmanuel Boulanger (1973-), violoncelliste et compositeur français ;
  ;
 Fabiola Boulanger (1978-), culturiste canadienne ;
 Fabrice Boulanger (né en 1973), écrivain et illustrateur belge vivant au Québec ;
  ;
 Gaston Boulanger (1952-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Gérard Boulanger (1948-2018), avocat français ;
 Graciela Rodo Boulanger (1935-), peintre bolivienne ;
 Gustave Boulanger (1824-1888), peintre français ;
 Guy Boulanger (1963-), évêque québécois ;
 Isabelle Le Boulanger (1962-), historienne française ;
 Jacques Boulanger (née en 1939), animateur de télévision et radio québécois ;
  ;
  ;
 Julie Boulanger (née en 1982), actrice française ;
 Laurent Boulanger (né en 1972), réalisateur et scénariste de cinéma français ;
 Lili Boulanger (1893-1918), compositrice, fille du compositeur Ernest, sœur de Nadia ;
 Louis Boulanger (1806-1867), peintre français ;
 Louise Boulanger (1878-1950), grande couturière française ;
 Louis-René Boulanger (1860-1917), peintre français ; 
 Lucile Boulanger (née en 1986), comédienne et gambiste française ;
 Mousse Boulanger (1926-2023), journaliste, actrice, écrivain et poète suisse ;
 Nadia Boulanger (1887-1979), compositrice, sœur de Lili, fille du compositeur Ernest ;
 Narcisse Boulanger (1854-1937), homme politique, député du Pas-de-Calais ;
 Nicolas-Antoine Boulanger (1722-1759), écrivain français ;
 Oscar L. Boulanger (1888-1958), homme politique québécois ;
 Pascal Boulanger (né en 1957), poète et critique littéraire français ;
  ;
  ;
 Pierre-Jules Boulanger (maître verrier) (1833-1911), maître-verrier rouennais ;
 Prosper Boulanger (1918-2002), ancien député fédéral de Mercier au Québec ;
  ;
 Romuald Boulanger (1978-), animateur radio, scénariste et producteur audiovisuel français ;
 Servais Beaudouin Boulanger (1755-1794), général de brigade sous la Révolution ;
 Stéphane Boulanger (1987-), kayakiste français ;
 Xavier Boulanger (1962-2020), acteur français ;
 Yoann Le Boulanger (1974-), coureur cycliste français.

Toponyme

Boulanger se retrouve dans plusieurs noms de lieu :
 Île Boulanger, une île de la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens, MRC d’Arthabaska, Centre-du-Québec, Québec ; coordonnées : 45° 49' 59" Nord; 71° 33' 48" Ouest ;
 Lac Boulanger, un plan d’eau du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ; coordonnées : 49° 24' 14" Nord; 71° 28' 16" Ouest ;
 Lac Boulanger, un plan d’eau de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec ; coordonnées : 46° 21' 14" Nord; 73° 48' 32" Ouest ;
 Lac Boulanger, un plan d'eau de la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec ; coordonnées : 47° 21' 23" Nord; 73° 00' 47" Ouest ;
 Lac Boulanger, une municipalité de Sacré-Cœur (Québec), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec ; coordonnées : 48° 13' 03" Nord; 69° 41' 11" Ouest ;
 Lac Boulanger, une municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, MRC de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ; coordonnées : 46° 35' 00" Nord; 70° 36' 44" Ouest ;
 Lac à Boulanger, une municipalité de Saint-Zacharie (Québec), MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ; coordonnées : 46° 08' 05" Nord; 70° 19' 14" Ouest ;
 Lac du Boulanger, un plan d’eau du territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ; coordonnées : 49° 19' 45" Nord; 70° 50' 40" Ouest ;
 Rivière Boulanger, un affluent de la rivière Chatignies, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.

Autres 
 Boulanger, cratère sur Vénus, ainsi nommé en hommage à Nadia Boulanger.
 Boulanger, entreprise de distribution spécialisée en multimédia et électroménager.
 Nom Boulanger, nom d'établissement militaire à la suite d'une disposition du ministère français de la Guerre dans les années 1880.

Patronyme français